Termenul „Wangen” se poate referi la:

Localitate în

Germania 
 în landul Baden-Württemberg:
 Wangen im Allgäu
 Wangen (bei Göppingen)
 Stuttgart-Wangen - cartier din Stuttgart

 în landul Bavaria:
 Wangen (Starnberg) - fostă comună, din 1978 cartier din Starnberg

 în landul Saxonia-Anhalt:
 Wangen (Unstrut) - cartier din orașul Nebra (Unstrut)

Elveția 
 Wangen an der Aare, cantonul Berna
 Wangen-Brüttisellen, cantonul Solothurn
 Wangen SZ, cantonul Schwyz

Franța 
 Wangen (Bas-Rhin) Departamentul Bas-Rhin în Alsacia

Tirolul de sud 
 Wangen localitate ce aparține de comuna Ritten Italia